Шесть кораблей Королевского флота носили название HMS Achilles, в честь древнегреческого Ахилла. Ещё четыре, в основном призы, именовались на французский манер Achille.

 HMS Achilles — 8-пушечная шхуна; закуплена в 1747; захвачена испанцами в 1748.
 HMS Achilles — 60-пушечный линейный корабль 4 ранга; спущен на воду в 1757; разоружен в 1780; продан в 1784.
 HMS Achilles — батарейный броненосный фрегат; спущен на воду в 1863; переведен на рейдовую службу в 1902; переименован в HMS Hibernia; переименован в HMS Egmont в 1904; в HMS Egremont в 1916; в HMS Pembroke в 1919; продан в 1923.
 HMS Achilles — броненосный крейсер типа Warrior; спущен на воду в 1905 ; продан в 1921.
 HMS Achilles (70) — лёгкий крейсер типа Leander; спущен на воду в 1932; передан Новозеландскому флоту как HMNZS Achilles в 1941, но возвращен в 1946; передан Индийскому колониальному флоту в 1948 как HMIS Delhi, впоследствии стал INS Delhi; отправлен на слом в 1978.
 HMS Achilles (F12) — фрегат типа Leander; спущен на воду в 1968; продан Чили в 1990; переименован в Ministro Zenteno.

См. также 
 HMS Achille